Seven Sisters () může znamenat:

Místopis 
 Seven Sisters (Donegal), horský řetěz v hrabství Donegal v Irsku
 Seven Sisters (Londýn), území v Londýně v Anglii
 Seven Sisters (stanice metra), stanice metra v Londýně
 Seven Sisters (Queensland), skupina malých hor v Queenslandu v Austrálii
 Seven Sisters (Sussex), skupina útesů v Sussexu v Anglii

Univerzity 
 Seven Sisters (školy), skupina sedmi elitních vyšších škol (původně pro dívky) na severovýchodě USA

Film 
 The Seven Sisters, film z roku 1915

Hudba 
 Seven Sisters (album), album švédské zpěvačky známé pod pseudonymem Meja

Související články 
 Sedm sester

Externí odkazy